Jon Hall (informatyk)
 Jon Hall (aktor)